Gmina Grant (hrabstwo Adams)
 Gmina Grant (hrabstwo Boone)
 Gmina Grant (hrabstwo Buena Vista)
 Gmina Grant (hrabstwo Carroll)
 Gmina Grant (hrabstwo Cass)
 Gmina Grant (hrabstwo Cerro Gordo)
 Gmina Grant (hrabstwo Clinton)
 Gmina Grant (hrabstwo Dallas, Iowa)

Zobacz też